Klingelhöller ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Klingelhöller (1886–1973), deutscher Kriminalrat und Politiker (KPD)
 Harald Klingelhöller (* 1954), deutscher Bildhauer